Kanice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kanice, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale
Kanice, comune del distretto di Domažlice, nella regione di Plzeň